Anna van Habsburg (1280-1327), de oudste dochter van Albrecht I van het Heilige Roomse Rijk en van Elisabeth van Gorizia-Tirol
 Anna van Habsburg (1318-1343), een dochter van Frederik de Schone van Oostenrijk en van Isabella van Aragón